Paulo César Siqueira Cavalcante Farias - mais conhecido como PC Farias
Paulo César Siqueira - uma celebridade da internet
Paulo de Siqueira Garcia - médico e político brasileiro

Desambiguações de antropônimos